Новаківський — українське прізвище.

 Новаківський Андрій Ярославович — український архітектор, реставратор
 Новаківський Кен — єпарх Нью-Вестмінстерський
 Новаківський Михайло — український військовий і політичний діяч, повітовий комісар ЗУНР Скалата
 Новаківський Олекса Харлампійович — український живописець
 Новаківський Степан — посол Галицького Сейму,
 Новаківський Ярослав Олексійович — український архітектор

Українські прізвища